Магалья́нес () може значити:

Географія 

 Магальянес (департамент) в Аргентині
 Магальянес (провінція) у Чилі

Різне 

 «Депортес Магальянес» — чилійський футбольний клуб
 Федеріко Магальянес (1976) — уругвайський футболіст